The D.A. – serie televisiva statunitense in 13 episodi trasmessa dal 1971 al 1972
The D.A. – serie televisiva statunitense in 4 episodi trasmessa nel 2004